Леандро-Алем () — город в Аргентине в провинции Мисьонес. Административный центр одноименного департамента — Леандро-Алем.

По переписи 2010 года в городе проживало 23 339 жителей. Жители употребляют в качестве названия — город Алем.

Назван в честь Леандро Нисефоро Алема, аргентинского политика XIX века, общественного деятеля, лидера и основателя радикальной партии Гражданский радикальный союз).

Ежегодно в городе Алем проводится Национальный Рождественский фестиваль.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Леандро-Алема

Города провинции Мисьонес